113 километр — название нескольких железнодорожных остановочных платформ:
 113 км — платформа Горьковского направления Московской железной дороги
 113 км — платформа Рязанского направления Московской железной дороги
 113 км — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области